Project Zero (computerspelserie), een Japanse survivalhorrorcomputerspelserie
Project Zero (computerspel), het eerste spel uit de bovengenoemde serie
Project Zero (team), een team beveiligingsanalisten van Google